Caïn et Abel sont des personnages bibliques du le livre de la Genèse.

Culture 

 Caïn et Abel, un film de Henri Andréani sorti en 1911.
 Caïn et Abel, le troisième tome de la série de bande dessinée Universal War One.

Abel et Caïn ont servi d'exemples dans les controverses entre protestants et catholiques:

Henri Estienne (Apologie pour Hérodote, chap. XXXIII fait état l’argumentation de prêcheurs qui comparent Caïn aux luthériens, qui se refusent à entendre la messe, alors qu' Abel y assistait. 
Pierre Viret : Disputations Chrestiennes, Dialogue du désordre qui est à présent dans ce monde, Genève, Jean Girard, 1545 : « Gardez vous bien de faire comme ce maudit Caïn qui ne voulut point payer les dismes, n’aller à la messe, mais syvez l’exemple du bon Abel qui les payoit très volontiers et ne failloit jamais d’ouyr messe tous les jours ».

Informatique 
Caïn et Abel peut aussi désigner :
 Caïn et Abel, un outil gratuit de récupération de mot de passe fonctionnant sous Windows.

Voir aussi 
 Abel et Caïn, un poème de Charles Baudelaire publié en 1857 dans le recueil Les Fleurs du mal (ce poème a été mis en musique et chanté par Léo Ferré en 1967 dans l'album Léo Ferré chante Baudelaire)